Arvid Karlsson och liknande namn kan syfta på:

Arvid Karlsson (politiker) (1886–1961), svensk lantbrukare och riksdagsman, "Karlsson i Granebo"
Arwid Karlsson (1907–1964), svensk konstnär

Arvid Carlsson (1923–2018), svensk farmakolog, professor och nobelpristagare
Arvid Carlsson (konstnär) (1895–1962)
Arvid Carlsson (sjöman) (1862–1934), ångbåtsbefälhavare